Il singolare del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Lindsay Davenport che si è ritirata sul punteggio di 6-2, 4-0.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (finale, ritiro)
 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Jennifer Capriati (campionessa)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

 Anastasija Myskina (primo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Conchita Martínez (secondo turno)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2003